Alto Paraná peut désigner :
 Alto Paraná, une municipalité au Brésil ;
 Alto Paraná, un département au Paraguay.